Le championnat de Pologne masculin de handball, appelé Superliga, est une compétition de handball créée en 1954 qui met aux prises les douze meilleures clubs de Pologne. Elle est organisée chaque année par la Fédération polonaise de handball (ZPRP).

Vainqueur en 2021 de son , le KS Kielce est le club le plus titré devant le Śląsk Wrocław et ses quinze titres de champion, principalement dans les années 1960 et 1970. Kielce a remporté les dix dernières éditions du championnat, devançant chaque saison le Wisła Płock.

Équipes du championnat 
Les équipes engagées pour la saison 2022-2023 sont :

Légende :

Classement EHF 
L'évolution du Coefficient EHF du championnat au cours des saisons est le suivant :

Palmarès

Saison par saison

Bilans

Titres

Podiums

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Pologne féminin de handball
 Coupe de Pologne masculine de handball
 Équipe de Pologne masculine de handball
 Sport en Pologne

Liens externes 
Site du championnat
Historique sur le site du championnat

 
Compétition fondée en 1954